Die Basketball-Bundesliga-Saison 2021/22 (offiziell easyCredit Basketball-Bundesliga) ist die 56. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Der Spielbetrieb begann am 23. September 2021 und wird voraussichtlich am 19. Juni 2022 mit den Playoffs beendet.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften 
In dieser Saison gibt es nur einen neuen Aufsteiger aus der ProA (MLP Academics Heidelberg).

Tabelle 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 Endstand
 in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Play-offs

Auszeichnungen

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:

 G
 G
 F
 F
 C

All-BBL Second Team:

 G
 G
 F
 F
 C

Deutsche Vereine im Europapokal

Einzelnachweise 

2021/22
Basketballsaison 2021/22